Night Raiders - film del 1952
Night Raiders - film del 2021